Осница — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Осница — деревня в Пинском районе Брестской области.

Россия 
 Осница — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Осница —  деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.

Реки в России 
 Осница — река в Псковской области, приток Желчы.
 Осница — река в Ярославской области, приток Ильмы.
 Осница — река в Ленинградской и Псковской областях, приток Пагубы.
 Осница — река в Новгородской области, приток Прикши.

См. также 
 Великая Осница и Малая Осница — сёла в Маневичском районе Волынской области Украины.
 Осник